Чемпіонат Шотландії з футболу 1977—1978 — 81-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 rsssf.com 

1978
Шотландія
Шотландія